RHD (; CD240D) — мембранный белок, продукт гена RHD.

Функции 
Ген RHD кодирует мембранный эритроцитарный белок RhD, который является антигенным фактором Rh в системе групп крови Резус-фактор. RHD имеет сходство в последовательности с генами RHCE, RhAG, RhBG и RhCG, которые являются 5 генами, которые определяют группы крови в системе Резус-фактор. Предполагается, что эритроцитарный комплекс Rh — это гетеротример, состоящий из трёх белковых субъединиц RhAG, RhD и RhCE. Из них белок RhAG является функциональным транспортёром аммония и необходим для нормальной экспрессии RhD и RhCE. Отсутствие комплекса RhD/RhCE/RhAG приводит к гемолитической анемии. Выработка организмом антител к белку RhD приводит к Резус-конфликту.

RHD может входить в олигомерный комплекс, который осуществляет функции транспортёра или канала в мембране эритроцитов. Участвует в транспорте аммония через эритроцитарную мембрану. Видимо, участвует в транспорте моновалентных катионов.

Тканевая локализация 
Белок экспрессируется исключительно на клетках эритроидного ряда.

Структура 
Белок состоит из 417 аминокислот, молекулярная масса 45,2 кДа.

Литература

Примечания 

Мембранные белки
Кластеры дифференцировки
Антигенные системы крови